Grote kiskadie
 Kleine kiskadie